Аппел () — нідерландське прізвище. Відомі носії:
 Карел Аппел — нідерландський художник
 Саскія Аппел — нідерландська письменниця

Нідерландські прізвища